A Taskent-torony az üzbég főváros TV-tornya.

A torony 375 méter magas, a kortárs és a hagyományos üzbég építészet elemeit ötvözi. 1978-ban kezdték építeni, és 1985. január 15-én avatták fel. Építése, rubelről átszámítva, 14,5 millió amerikai dollárba került. Tömege 7200 tonna, ebből 6000-t a fém szerkezeti elemek tesznek ki. Az antenna hossza 155 méter, tömege öt tonna. A tornyon kialakítottak egy kilátót 97,3 méter magasan, ahonnan 25 kilométerre lehet ellátni derült időben, felette (105 méteren) egy étterem működik, amely 120 ember befogadására alkalmas.

Jegyzetek

Források 
  

Tévétornyok
Üzbegisztán gazdasága
Üzbegisztán építményei
1985-ben átadott építmények